Ранчо Санто Томас има више значења:

 Ранчо Санто Томас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санто Томас, Ел Нопал (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Санто Томас, Мануел Рамос (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику